Эта статья о демографических особенностях населения Ямайки, включая плотность населения, уровень образования, здоровье населения, экономический статус, религиозные объединения и другие аспекты населения.

Демографическая статистика

Всемирная книга фактов ЦРУ 
Следующая демографическая статистика из Всемирной книги фактов ЦРУ, если нет иных ссылок.

Население 
2 868 380 (2011), 2 804 334 (июль 2008)

Возрастная структура 
0-14 лет: 30,1 % (мужчины 438 888/женщины 424 383)

15-64 лет: 62,3 % (мужчины 882 548/женщины 120 602) (2011)

65 лет и старше: 7,6 % (мужчины 97 717/женщины 120 602) (2011)

Средний возраст 
общий: 24,6 года

мужской: 24,1 года

женский: 25,2 года (2013)

Темпы роста населения 
0,7 % (2013)

Рождаемость 
18,65 рождений/1000 человек (2013). Всего было 45 600 рождённых в 2007 году. (46 300 в 2006 и 47 000 в 2005, в результате рождаемости 17,0 на 1000 в 2007).

Смертность 
6,63 смерти/1000 человек (2013)

Чистая миграция 
−4,99 %/1000 человек (2013)

Урбанизация 
городское население: 52 % от общего числа населения (2010)

темпы урбанизации: 0,6 % годовой темп изменения (2010—2015)

Соотношение полов 
Практика: 1,05 мужчин/женщин

до 15 лет: 1,03 мужчин/женщин

15-64 лет: 0,97 мужчин/женщин

65 лет и старше: 0,82 мужчин/женщин

Общее количество населения: 0,98 мужчин/женщин (2006)

Коэффициент материнской смертности 
110 смертей/100 000 живорождённых (2010)

Коэффициент младенческой смертности 
Общее население: 13,98 смертей/2000 живорождённых

Мужчины: 14,556 смертей/1000 живорождённых

Женщины: 13,38 смертей/1000 живорождённых (2013)

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
Общее население: 73,44 лет

Мужчины: 71,81 лет

Женщины: 75,15 лет (2013)

Суммарный коэффициент рождаемости 
 2,09 рождённых детей/женщина (2013)

Расходы на здравоохранение 
 4,8 % общего ВВП (2010)

Плотность медиков 
 0,85 врачей/1000 человек (2003)

Плотность больничных коек 
 1,9 кроватей/1000 человек (2010)

ВИЧ/СПИД — уровень распространения среди взрослого населения 
 1,7 % (2009)

Ожирение — уровень распространения среди взрослого населения 
 24,1 % (2008)

Дети в возрасте до 5 лет с пониженной массой тела 
 1,9 % (2007)

Национальность 
существительное: ямаец (ямайка)

прилагательное: ямайский

Религии 
Протестантизм 62,5 % (включая Церковь Бога 23,7 %, церковь адвентистов седьмого дня 10,8 %, пятидесятники 9,5 %, баптизм 7,2 %, англиканство 3,6 %), римско-католическая церковь 2,6 %, растафарианство 1-5 %

Языки 
Английский (официальный), ямайское патуа, ливанский арабский, португальский, испанский. Также включён мандарин (диалект китайского языка).

Расходы на образование 
6,4 % от общего ВВП (2010)

Грамотность 

общее население: 87,9 %

мужчины: 84,1 %

женщины: 91,6 % (2003)

См. также 
 Ирландские ямайцы

Ссылки 
 Языки Ямайки на Ethnologue
 Joshua Project (все народы, языки и др.)

 
Ямайка